Lilla Rönnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Rönnskär, Korpo, Åboland, 
 Lilla Rönnskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rönnskär
Stora Rönnskär

Robotskapade Finlandförgreningar